

Cinema 
Jack lo squartatore (Love Lies Bleeding) – film del 1999 diretto da William Tannen
Love Lies Bleeding - Soldi sporchi (Love Lies Bleeding) – film del 2008 diretto da Keith Samples

Letteratura 
Il manoscritto perduto (Love Lies Bleeding) – romanzo di Edmund Crispindel 1948

Musica 
Love Lies Bleeding – singolo dei Babylon Zoo del 2000
Love Lies Bleeding – album dei The Searchers

Teatro 
Love-lies-bleeding (Love-Lies-Bleeding) – dramma teatrale di Don DeLillo del 2005